Vulnerabilità – carenza o debolezza di un individuo
 Vulnerabilità genetica – carenza nella genetica di un essere vivente
 Vulnerabilità informatica – elemento di criticità di un sistema informatico